Soultz-Haut-Rhin, commune du Haut-Rhin ;
 Soultz-sous-Forêts, commune du Bas-Rhin ;
 Soultz-les-Bains, commune du Bas-Rhin.